Ferran Puig-Mauri i Gisbert (1872-1921), polític i aristòcrata català.
 Ferran Puig-Mauri i Santa Ana (1899-1973), polític i aristòcrata català, fill de Ferran Puig-Mauri i Gisbert.